«Ба́бушка лёгкого поведе́ния 2. Престарелые мсти́тели» — российская кинокомедия режиссёра Марюса Вайсберга. Сиквел фильма «Бабушка лёгкого поведения» (2017). Премьера второго фильма в России состоялась через два года после первой части, 24 января 2019 года.  Телевизионная премьера состоялась 7 апреля 2019 года на канале ТНТ. Фильм получил в целом негативные отзывы критиков и зрителей из-за юмора, сюжета и сценария. Однако, фильм стал успешен в прокате, и в 2021 году вышел приквел «Прабабушка лёгкого поведения. Начало».

Сюжет 

Аферист Саня Рубенштейн как и в первой части фильма использует образ старушки. С помощью команды пенсионеров он пытается добраться до олигарха Бородина, который приложил руку к банкротству банка, на счетах которого хранились накопления стариков.

В ролях 
 Александр Ревва — Александр Владимирович Рубенштейн / Александра Павловна Фишман
 Глюкоза — Любовь "Люба"
 Дмитрий Нагиев — Сергей Бородин, олигарх
 Михаил Галустян — медвежатник Заза Рубенович Мхитроян
 Роман Курцын — Харитон Уздечкин, хоккеист и одноклассник Любы
 Марина Федункив — Тоня (Антонина Ивановна) Петрова, медсестра
 Евгений Герчаков — Николай Петрович Рубенштейн, дядя Сани
 Елена Валюшкина — Лиля, заведующая
 Ирина Бякова — Жанна, секретарь Бородина
 Мария Горбань — Варвара Михайловна
 Филипп Киркоров — камео
 Влад Соколовский — рэпер
 Гусейн Гасанов — гастарбайтер
 Анастасия Ивлеева — ведущая новостей
 Слава — камео
 Emin — камео
 Наталья Бардо — Алина

Релиз 

В широкий прокат фильм вышел 24 января 2019 года. Стартовал фильм в прокате не очень успешно, в премьерный уикенд картина собрала около восьми миллионов рублей. Однако уже в следующие выходные комедия уверенно выбилась в лидеры, на третьей неделе проката картина удерживала первое место с кассой более трёхсот шестидесяти миллионов рублей.

Примечания

Литература 
 Архангельский А. А. Старость — это несерьезно. Комедия «Бабушка легкого поведения — 2» как печальный симптом // Журнал «Огонёк» № 4 от 04.02.2019, стр. 34
 Александр Ревва начнет войну с Дмитрием Нагиевым // THR Russia, 24.07.2018

Ссылки 
 

Фильмы Марюса Вайсберга
Фильмы России 2019 года
Фильмы на русском языке
Криминальные комедии России
Кинокомедии 2019 года
Фильмы-сиквелы
Фильмы-ограбления России